Jocurile Succesului este un serial de televiziune american creat de  Dan Schneider care a avut premiera pe 12 septembrie 2015. Starurile serialului sunt Cree Cicchino, Madisyn Shipman, Benjamin "Lil' P-Nut" Flores, Jr., Thomas Kuc și Kel Mitchell. Acesta s-a încheiat pe 8 iunie în SUA,iar în România pe 21 iunie.În prezent Cree Cicchino își continuă cariera în noul serial de comedie Mr Iglesias,iar Madisyn Shiman în serialul de ficțiune Red Ruby.

Premisă

Seria se învârte în jurul a două eleve de clasa a șaptea, Babe și Kenzie, care locuiesc în Brooklyn, New York, care creează o aplicație pentru jocuri video numită "Sky Whale" pentru proiectul lor de școală. Când jocul se dovedește a fi un succes sălbatic, ei formează o companie de jocuri numită Jocurile Succesului și își angajează prietenul, Hudson. Aceștia sunt mai târziu parteneri cu rapperul Double G, care devine investitorul lor ca parte a unui compromis pentru utilizarea ilegală a piesei sale "Drop Dat What", în jocul lor. Fiul lui Double G, Triple G, devine apoi consultant al jocurilor video pentru companie, făcându-l cel de-al patrulea Jocurile Succesului.

Actori

 Cree Cicchino ca Babe Carano
 Madisyn Shipman ca Kenzie Bell
 Benjamin "Lil' P-Nut" Flores Jr. ca Triple G
 Thomas Kuc ca Hudson Gimble
 Kel Mitchell ca Double G
 Sheldon Bailey ca Ruthless
 Bubba Ganter ca Bunny
 Regi Davis ca Mr. Sammich
 Todd Bosley ca Teague/Busboy
 Melanie Rains ca Shelly
 Tanner Buchanan ca Mason Kendall
 Alexandre Chen ca Bobby Dong
 Kamali Minter ca MeGo (voce)
 Tora Kim ca Betty Dong
 Brian Houtz ca Jerry Stone

Episoade 

Seriale de televiziune americane